Полная производная функции — производная функции по времени вдоль траектории. 

Расчёт полной производной функции  по времени t,   (в отличие от частной производной, ) не подразумевает, что другие аргументы (т.е. иные нежели аргумент, t, по которому ведётся полное дифференцирование: x и y) постоянны при изменяющемся t. Полная производная включает в себя эти непрямые зависимости от t (т.е. x(t) и y(t)) для описания зависимости f от t.

Пример № 1 

Например, для упомянутой функции f = f(t, x(t), y(t)) полная производная функции вычисляется по следующему правилу:

 

что упрощается до

 

где  — частные производные.

Следует отметить, что обозначение  является условным и не означает деления дифференциалов. Кроме того, полная производная функции зависит не только от самой функции, но и от траектории.

Пример №2

Например, полная производная функции :
 

Здесь нет  так как  сама по себе («явно») не зависит от .

Приложения 
 Теорема Лиувилля о сохранении фазового объёма

См. также 
 Конвективная производная
 Производная Лагранжа
 Производная по направлению

Дифференциальное исчисление многих переменных
Дифференциальные операторы